Makedonsk kan henvise til flere emner:

Makedonsk (sprog) – et sydslavisk sprog
Makedonien – et land på Balkan; det tilhørende tillægsord er makedonsk
Makedonien i oldtiden – et land på Alexander den Stores tid; det tilhørende tillægsord er makedonsk
 Makedonien (græsk region) – en region i Grækenland; det tilhørende tillægsord er makedonsk